Der schwarze Pirat bezeichnet
 einen Film von 1926, siehe Der schwarze Pirat (Film)
 eine Romanserie von 1946, siehe Der schwarze Pirat (Romane)
 ein Spiel von 2006, siehe Der schwarze Pirat (Spiel)